Bernard Vonnegut (1914–1997) – amerykański fizyk atmosfery, starszy brat Kurta Vonneguta
 Kurt Vonnegut (1922–2007) – amerykański pisarz
 Mark Vonnegut – amerykański pisarz, syn Kurta Vonneguta
 (25399) Vonnegut – planetoida z pasa głównego planetoid